Myrmecophila (botanica) – genere di piante della famiglia Orchidaceae
Myrmecophila (zoologia) – genere di ortotteri della famiglia Myrmecophilidae